Uitvoerend musicus, een afstudeerrichting van het conservatorium
 Unified messaging, het mechanisme waarbij verschillende vormen van inkomende berichten in een gemeenschappelijke inbox komen
 Utreg Massive, een drum and basscollectief uit Utrecht
 Unaccompanied Minor, een kind tussen 4 en 12 jaar dat zonder begeleiding per vliegtuig reist. 
 D'n Um, de winnaarstrofee van het Oud Limburgs Schuttersfeest
 UM Airlines (Ukrainian Mediterranean Airlines), een Oekraïense luchtvaartmaatschappij
 UM Escobedo, een Spaanse voetbalclub uit Camargo
 Um (Koreaanse naam), een Koreaanse familienaam
 micrometer (eenheid) (μm), soms slordig geschreven als um

Universiteiten 
Een groot aantal universiteiten, waaronder:
 Universiteit Maastricht, Zuid-Nederland
 Universiteit van Macau, Zuidoost-China
 Universiteit van Malang, Oost-Java, Indonesië
 Universiti Malaya, Maleisië
 Universiteit van Mendoza, West-Argentinië
 Universiteit van Mindanao, Zuid-Filipijnen
 Universiteit van Minho, Braga, Portugal
 Universiteit van Murcia, Zuidoost-Spanje
 Universiteit van Manchester, Noord-Engeland

Verenigde Staten 
 Universiteit van Maine, Orono, Maine
 Universiteit van Maryland, Baltimore
 Universiteit van Maryland, College Park
 Universiteit van Massachusetts, Boston, Massachusetts
 Universiteit van Memphis, Tennessee
 Universiteit van Miami,  Coral Gables, Florida
 Universiteit van Michigan, Ann Arbor
 Universiteit van Montana, Missoula

Eilanden van de VS 
 Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten, diverse eilanden, vooral in de Stille Oceaan, maar ook in het Atlantisch gebied, met landcode UM
 ISO 3166-2:UM, een standaard voor geocodes van deze eilanden
 .um, het inactieve achtervoegsel van domeinen voor websites uit deze eilanden

Zie ook 
 Um 1800, een bouwstijl, en de beweging die deze stijlopvatting uitdroeg
 Um, Um, Um, Um, Um, Um, een ‘neurie-liedje’ uit 1964 van Wayne Fontana en zijn groep The Mindbenders